Alt Empordà: Les Costes (Mollet de Peralada), entitat de població de Mollet de Peralada (Alt Empordà)
 Alta Ribagorça: 
 Serrat de les Costes de Montiberri, serra de l'Alta Ribagorça.
 Les Costes (la Vall de Boí), serra de la Vall de Boí (Alta Ribagorça)
 Hàbitat pastoral de les Costes, conjunt de restes medievals a l'alta Ribagorça.
 Pallars Jussà
 Les Costes (Bóixols), costes de muntanya d'Abella de la Conca (Pallars Jussà)
 Les Costes des Garrigues, costa de muntanya de Conca de Dalt (Pallars Jussà)
 Les Costes (Montllobar), costa de muntanya de Tremp (Pallars Jussà)
 Les Costes (Llimiana), costa de muntanya de Llimiana (Pallars Jussà)
 Costes de Cantellet, costes de muntanya de Conca de Dalt (Pallars Jussà)
 Costes de Toniquet, costes de muntanya de Castell de Mur (Pallars Jussà)
 Les Costes (l'Espona), paratge de Castell de Mur (Pallars Jussà)
 Les Costes (Abella de la Conca), costes de muntanya d'Abella de la Conca (Pallars Jussà)
 Les Costes (Tremp), masia de Tremp (Pallars Jussà)
 Les Costes (Segan), costa de muntanya de l'antiga caseria de Segan, al terme municipal de Conca de Dalt, del Pallars Jussà.
 Les Costes (Salàs de Pallars), costa de muntanya de Salàs de Pallars (Pallars Jussà)

 Les Costes (els Masos de Tamúrcia), costa de muntanya a cavall del Pallars Jussà (Catalunya) i l'Alta Ribagorça (Aragó)
 Ripollès: Les Costes (Ogassa), entitat de població d'Ogassa (Ripollès)
 Solsonès:
 Costes de les Barraques, costes del poble de La Coma (La Coma i la Pedra, Solsonès)
 Les Costes (Guixers), masia de Guixers, sobre Coll de Jou
 Rues de les Costes, sector del vessant meridional de la Serra de Querol a Vilamantells (Guixers, Solsonès)
 Costes de Sant Just, costes del poble de Sant Just d'Ardèvol (Pinós, Solsonès)
 Costes d'Armingous, costes del poble de Sant Just d'Ardèvol (Pinós, Solsonès)
 Costes de Ripers, costes del poble d'Ardèvol (Pinós, Solsonès)
 Resta del món:
 Conservatori de les Costes, agència de la Regió Autònoma de Sardenya.
 Costes del Nord, departament francès situat a la Bretanya.
 Cantons de les Costes del Nord, cantons de la Bretanya (França)